Михаи́л Никола́евич Семёнов (1873—1952) — литератор и издатель.

Двоюродный племянник путешественника Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского. Был близко знаком со многими выдающимися деятелями русской культуры: переписывался с И. А. Буниным, был знаком с В. П. Зубовым, С. П. Дягилевым, В. Ф. Нижинским, И. Ф. Стравинским, Л. Ф. Мясиным. Среди его знакомых были Сальваторе Квазимодо, Амадео Модильяни и Пабло Пикассо.

Биография 
Родился в Москве. Детство провёл в имении рано овдовевшей матери в деревне Кикино (Богородицкое) Ряжского уезда Рязанской губернии; отец — Николай Михайлович Семёнов (1829—1877), мать — Мария Леонтьевна Епанчина.

В результате детской травмы (ожог лица) у Семёнова развилось нервное расстройство. Он страдал депрессиями, чередовавшимися с периодами активности, что сделало невозможным систематическое образование. Сменив несколько гимназий в Москве, Рязани, Орле, Туле, в 1892 году сдал фиктивный экзамен
на аттестат зрелости в Коломне. В том же году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, но вскоре был отчислен за невнесение платы. В следующем году за участие в студенческой политической сходке арестован. Избежал наказания вследствие заступничества дяди-сенатора. В поисках заработка переехал в Петербург, работал в Комиссии по переписи населения при Петербургском университете, поступил вольнослушателем на естественнонаучный факультет университета. Увлекшись учением Л. Н. Толстого, подружился с толстовцами , Л. А. Сулержицким, будущим большевиком В. Д. Бонч-Бруевичем. Помогал голодающим, работал санитаром в холерном бараке, участвовал в народническом и социал-демократических кружках. Чтобы избежать уголовного преследования за отказ от военной службы, в 1893—1896 годах работал учителем в начальной школе с. Еголдаево Ряжского уезда Рязанской губернии. В Рязани познакомился с политическими ссыльными, в том числе с , П. Н. Милюковым, .

С октября 1896 года Семёнов вновь в Петербурге, с ноября — под надзором полиции за распространение социал-демократической литературы. С марта 1897 года был издателем журнала «Новое слово». Для покупки журнала Семёнов взял крупный кредит под залог имения Алмазовка Рязанской губернии, принадлежавшего его брату и полному тёзке. В «Новом слове», ставшем первым легальным марксистским изданием в России. В декабре 1897 года журнал был запрещён. В этот период Семёнов вступил в брак с богатой женщиной (в мемуарах он называет её «княгиней»), намереваясь использовать её состояние для нужд революции, но жена вскоре бросила его, уехав за границу.

В 1898 году Семёнов открыл в центре Петербурга книжный магазин «Знание». Активно участвовал в издании и распространении нелегальной литературы, собирался организовать в магазине тайную типографию. Впоследствии часто рассказывал, что в конце 1890-х годов познакомился на конспиративной
квартире с В. И. Ульяновым — «товарищем Лео», который якобы поручил ему перевезти партию литературы в Вильну и Юзовку, и Семёнов успешно выполнил задание. Весной 1899 года полиция пресекла деятельность группы. После освобождения под подписку о невыезде Семёнов вместе с соучастниками скрылся на даче Бонч-Бруевича близ Мустамяки (Финляндия).

В начале 1900 года Семёнов выехал в Европу, слушал курсы истории искусств в университетах Лейпцига, Берна, Гейдельберга. Вёл жизнь бурша, одновременно сохраняя связи в кругах политэмигрантов. В Женеве жил в доме Г. В. Плеханова, давая уроки его дочерям. Андрей Белый писал о нём: «Семенов блондин, анархист, явившийся из-за границы, где он репетировал дочерей Плеханова, всё что-то заваривал он в „Скорпионе“; всегда он с проектом являлся».

Участвовал в создании журнала «Весы» (1904). Переводил произведения Пшибышевского. В 1910 году вместе с В. П. Зубовым и Т. Г. Трапезниковым стал собирать библиотеку по истории западного искусства, которая легла в основу Института истории искусств.

Первые впечатления В. Я. Брюсова от Семёнова были неблагоприятными: «господин с белыми усами, достаточно развязный», раздражал его «своей сытостью, самоуверенностью и трёхмерностью». Вскоре, однако, он оценил предприимчивость и связи Семёнова: «Ах, что это за неоцененный человек, т. е. для „деловых дел“ … Если б распоряжался „Скорпионом“ он, издательство приносило бы тысячи в год доходу», и делает Семёнова своим доверенным лицом в редакционных делах и конфидентом в личных. А. Белый вспоминал Семёнова «в цилиндре, с сигарищей, - розовощёкий блондин, грубо-нежный и тонко-дубовый». А. М. Ремизов увидел в нем «здорового детину из „купчиков“, склонного материть и веселиться».

В 1903 году, с трудом расторгнув брак с «княгиней», Семёнов женился на сестре С. А. Полякова  (1873—1957) и уехал в свадебное путешествие по Европе и Северной Африке. Имел в браке с А. А. Поляковой четырёх дочерей: Василису (Gummerus) (1904—2003), Ирину (1906—1993), Елену (1907—1997) и Валерию (1909—1995). В 1906—1908 года путешествовал по Италии, с марта 1909 года — в Риме; корреспондировал в газете «Новое время». После публикации в газете «Tribuna» (1909, 16 апреля) анонимного письма с обвинением Семёнова и В. П. Зубова в убийстве польского революционера Э. Тарантовича вызывался на допрос; разоблачив автора письма (М. Берлянда), подал в суд и выиграл дело. Тем не менее за Семёнова была установлена слежка; в Дирекции общественной безопасности Италии на него было заведено досье.

Летом 1914 года Семёнов отправил жену и четырёх дочерей в Россию, а сам остался в Италии. Вскоре сблизился с итальянской журналисткой Валерией
Тейя, которая стала его фактической женой. Администратор труппы Дягилева (1916—1917) во время её итальянских гастролей. На гонорар купил в Позитано несколько домов, которые стал сдавать в аренду, а также заброшенную мельницу, которую перестроил в виллу. Вилла Семёнова «Мельница Арьенцо» стала гостеприимной дачей для многих деятелей русской культуры. На вилле Семёнова бывали Л. С. Бакст, С. М. Лифарь, Л. Ф. Мясин, В. Ф. Нижинский, , Ж. Кокто, Ф. Т. Маринетти, П. Пикассо. Хозяин дачи запомнился своим экстравагантным поведением: он в шторм уходил к морю, разгуливал нагишом, утверждая, что ему необходим полный контакт с природой; вечера проводил в трактире, обучая посетителей русским азартным играм. Создал в Позитано рыбачий кооператив; позже занимался импортом сельди из Норвегии и экспортом туда оливкового масла и автомобилей «Фиат»

В Италии Семёнов подозревался шпионаже; он понимал, что за ним ведется слежка: «В артистических кафе, которые я часто посещал вместе со своими друзьями, я постоянно чувствовал присутствие шпиков, которые следили за каждым моим высказыванием, записывали и передавали их в контрразведывательные службы, которые подозревали и хотели видеть во мне шпиона». Считается, что в конце концов Семёнов стал сотрудничать с секретными службами режима Муссолини. В 1926 году вступил в иностранную секцию фашистской партии; сблизился с высшими государственными чиновниками, оказывавшими ему административную и финансовую помощь. В середине 1930-х годов начал сотрудничать со спецслужбой OVRA, контролировавшей лояльность граждан, за что получил вид на жительство в Италии.

С конца 1930-х годов Семёнов публиковал в итальянской и эмигрантской прессе мемуарные очерки, в том числе «Il delitto di via Frattina. Un’oscura vendetta ebraica» («Преступление на улице Фраттина. Тёмная еврейская месть» (1939). Обвинение в убийстве Э. Тарантовича объясняется здесь  жидомасонским заговором»; очерк заканчивается славословием Муссолини, освободившему народ Италии от еврейских козней), «Соmе fui espulso dall'Italia. Un russo bianco racconta» («Как меня высылали из Италии. Рассказывает русский белоэмигрант» (1939); признание, что от высылки из Италии в 1919 году его спасло вмешательство масонов). Несмотря на лояльность Семёнова, к концу войны ему запретили покидать Позитано. В это время он написал двухтомные мемуары «Вакх и сирены. Воспоминания М. Н. Семенова. 1881—1914» и «Мельница Ариенцо. Воспоминания рыбака. 1914—1943», которые с помощью Тейя перевёл на итальянский язык. Многие детали в них противоречат документальным и мемуарным источникам, что заставляет рассматривать сочинения Семёнова как беллетризованную автобиографическую прозу.

М. Н. Семёнов умер от рака в декабре 1952 года в Неаполе и был похоронен в Позитано. В завещании Семёнов просил зашить его тело в мешок и бросить в море, а на оставленные им деньги ежегодно устраивать веселые поминки (выполнялось только один раз). После смерти Семёнова его вилла была продана, архив отдан старьевщику.

Примечания

Литература 
 
 Семенов М. Н. Вакх и Сирены. — М.: Новое литературное обозрение, 2008. — 680 с. — ISBN 978-5-86793-605-1.

Ссылки 
 Мельница Арьенцо. «Русские балеты» С. П. Дягилева в Италии
 Статья из словаря «Русские в Италии»
 Словарь псевдонимов. Справка